ZIS peut faire référence à :
  ;
 Zavod Imeni Stalina , un constructeur automobile soviétique devenu Zavod Imeni Likhatchiova (ZIL).